Венцислав Василев може да се отнася за:

 Венцислав Василев (гражданин), български гражданин
 Венцислав Василев (режисьор), български режисьор